Богушево — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Богушево — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Богушево — деревня в Полоцком районе Витебской области.